Az olasz nagydíj volt a 2010-es MotoGP-világbajnokság negyedik futama. A versenyt Mugellóban rendezték június 6-án.

Ezen a versenyen szenvedett súlyos sérülést Valentino Rossi, aki 230 zsinórban teljesített futam után nem tudott rajthoz állni.

A 125-ösök között egyébként Marc Márquez karrierje első győzelmét aratta, a Moto2-ben Andrea Iannone, míg a királykategóriában Dani Pedrosa végzett az élen.

A MotoGP végeredménye

A Moto2 végeredménye

A 125 cm³ végeredménye

Források

O
MotoGP